Адиль Аллах-Кули оглы Бабаев () — советский футболист, защитник.

Всю карьеру в 1959—1970 годах провёл в составе «Нефтяника»/«Нефтчи» Баку, в чемпионате СССР сыграл 171 матч (1960—1969).

Бронзовый призёр 1966 года.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нефтчи» Баку